Волчея́годник бума́жный () — вид растений рода Волчеягодник семейства .

Растение произрастает высоко в горах Гималаев, на высотах 2 000—3 500 метров над уровнем моря.

Известно жёсткой и прочной корой, из которой в Непале изготовляют верёвки, канаты, ткань и прочную бумагу. Предполагают, один из первых методов производства бумаги был освоен в Непале тысячи лет назад именно из коры этого растения.

Растение, как и бумага, изготовляемая из его коры, известно под названием Локта.

Примечания

Ссылки 
 Tropicos: Daphne papyracea
 Daphne papyracea in Flora of Pakistan @ efloras.org
 Daphne papyracea in Flora of China @ efloras.org
 фото

Волчниковые
Флора Южной Азии